Drage è un toponimo che può essere riferito ai seguenti comuni della Germania:
Drage (Frisia Settentrionale), comune del circondario della Frisia Settentrionale (Schleswig-Holstein)
Drage (Steinburg), comune del circondario di Steinburg (Schleswig-Holstein)
Drage (Bassa Sassonia), comune del circondario di Harburg (Bassa Sassonia)